Константин Шэйн (Шейн, Шеин, настоящее имя Константин Вениаминович Никулин, при рождении — Олькеницкий, ; 1888—1974) — американский актёр русского происхождения.

Биография 
Родился 29 ноября 1888 года в Харькове в еврейской семье. Его отец — антрепренёр Вениамин Волькович Олькеницкий — в 1894 году принял лютеранство и взял сценический псевдоним Никулин, мать — Сабина Розенталь. Брат актрисы Тамары Шэйн и беллетристов Льва Никулина и Юрия Никулина.

Намеревался работать в Московском художественном театре, но свои коррективы внесла Первая мировая война. Эмигрировал в США, где работал как актёр кино (дебютировал в 1938 году) и позже — телевидения.

Умер 15 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Константин Шэйн был дважды женат и имел детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Русские эмигранты первой волны в США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever